Дми́трий Митрофа́нов: Митрофанов, Дмитрий Александрович (род. 1975) — российский легкоатлет, прыгун в длину.
 Митрофанов, Дмитрий Юрьевич (род. 1989) — украинский боксёр.